NPO Radio 4, de publieke radiozender voor klassieke muziek in Nederland.
BBC Radio 4, een zender van de BBC in het Verenigd Koninkrijk
Ràdio 4, een Spaanse publieke radiozender die enkel in het Catalaans uitzendt
Radio 4 (band), een punkpopgroep uit New York